Adimari steht für:
 Adimari (Familie), mittelalterliche Familie aus Florenz

Adimari ist der Familienname folgender Personen:
 Alamanno Adimari (1362–1422), italienischer Kardinal
 Alessandro Adimari (1579–1649), italienischer Dichter
 Lodovico Adimari (1644–1708), italienischer Dichter
 Raffaele Adimari, Geschichtsschreiber der Stadt Rimini

Adimari ist Bestandteil folgender Bezeichnungen:
 Meister des Cassone Adimari, namentlich nicht bekannter italienischer Maler des 15. Jahrhunderts